Бакса:

 Бакса — река в России, протекает в Новосибирской области, Томской области.
 Бакса — округ в индийском штате Ассам.